Кендуа:
 Кендуа — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кендуа — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Нетрокона.